Ujazd – była osada w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski.

Osada zniesiono z dniem 1 stycznia 2016.

Zobacz też: Ujazd

Przypisy 

Ujazd (gmina Grodzisk Wielkopolski)